Nils Sahlin kan syfta på bland andra:

* Nils Sahlin (död 1773), svensk kyrkomålare
 Nils Sahlin (1893–1972), svensk militär